Дань — должное (часто только по мнению получателя), то что отдают:

 Дань — натуральный или денежный побор с покорённых племён и народов.
 Дань — моральный долг, обязанность (в выражениях «дань памяти» и подобных).
 Дань — в переносном или ироническом смысле налог или пошлина.
 Дань (амплуа) — общее название женских амплуа в китайской традиционной музыкальной драме
 Дань (гора) — гора в Хабаровском крае.
 Линь Дань — китайский бадминтонист, чемпион Олимпийских игр 2008 года.
 Чжан Дань — китайская фигуристка, серебряная медалистка зимней Олимпиады 2006 года.
 Ван Дань — китайский диссидент, председатель «Китайской Ассоциации Конституционных Реформ».
 Дань-М — российская воздушная мишень
 Дань — деревня в Корткеросском районе Республики Коми.
 «Дань» — сборник группы «Аквариум», составленный из каверов.